przeszkoda w jeździectwie
 przeszkoda lotnicza
 przeszkoda małżeńska
 przeszkoda wieku

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe
 Przeszkoda – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń
 Przeszkoda – kolonia wsi Żałe w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Brzuze 
 Przeszkoda – osada leśna wsi Wojnowo w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Kargowa
 Przeszkoda – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Żabia Wola
 Przeszkoda – przysiółek wsi Rakowo w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Szczuczyn
 Przeszkoda – kolonia w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec